Antonio de Morga Sánchez Garay, een Spaans koloniaal bestuurder, rechter en historicus
 Blasco de Garay, een Spaanse zeeman en uitvinder;
 Ezequiel Garay, een Argentijns voetballer;
 Juan Carlos Garay, een Ecuadoraans voetballer;
 Leslie Andrew Garay, een Amerikaans botanicus;

Plaatsen met de naam Garay:
 Garay (departement), een departement van de Argentijnse provincie Santa Fe
 Garai (Biskaje), een gemeente in de Spaanse provincie Biskaje